Emanuelli ist der Familienname folgender Personen:
 Dino Emanuelli (* 1931), italienischer Schauspieler
 Enrico Emanuelli (1909–1967), italienischer Journalist und Schriftsteller
 Oreste Emanuelli (1893–1977), italienischer Maler
 Pio Emanuelli (1888–1946), italienischer Astronom

Emanuelli bezeichnet außerdem:
 (11145) Emanuelli, Asteroid des Hauptgürtels